Big Beaver ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Beaver (Michigan)
 Big Beaver (Pennsylvania)